Salientia ist in der zoologischen Systematik eine Überordnung innerhalb der Amphibien. Sie umfasst unter den rezenten Vertretern dieser Klasse ausschließlich die Ordnung der Froschlurche (Anura; Näheres siehe dort), aber auch fossile Formen, wie Triadobatrachus und Czatkobątrachus. In vielen Übersichten wird die Bezeichnung aber auch synonym für bzw. an Stelle von Anura auf dem Ordnungsrang verwendet.

Systematik 
Die systematischen Verhältnisse der Salientia sind in dem folgenden Kladogramm dargestellt:

Literatur 
 Susan E. Evans & Magdalena Borsuk-Białynicka: A stem-group frog from the Early Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 43 (1998), 4: 573–580. (PDF online)

Weblinks 
 "Tree of Life" web project: Salientia (von David Cannatella, 1997/2008) (Engl.)

Amphibien
Lissamphibia